Lime (o limetta) – agrume della famiglia delle Rutaceae
Lime (o limetta persiana) – agrume ibrido, senza semi
Lime – bevanda dissetante a base di estratto di limetta
Lime – colore
 Lime (Neutron Holdings, Inc.) – società statunitense di trasporti e noleggio
LIME – codice ICAO dell'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio
Limé – comune francese
Lime – località del comune di Syddjurs (Danimarca)
Lime – area non incorporata della contea di Baker (Oregon)
Lime – gruppo musicale disco/Hi-NRG canadese
Lime – album degli Arvingarna del 1999
Jean-Hugues Lime – comico, regista e scrittore francese
Maurice Lime (1905-1998) – meccanico, militare, attivista, sindacalista, uomo politico francese

Pagine correlate 
Lime Lake